Gouverneur kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gouverneur (ö),

USA 

 Gouverneur (ort), New York, St. Lawrence County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar